Фамилија Алкантара има више значења:

 Фамилија Алкантара (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Алкантара (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику